

Урюмське сільське поселення — сільське поселення, Тетюський район, татарстан
 Урюмське сільське поселення — сільське поселення, Чернишевський район, Забайкальський край